Trémont (Maine-et-Loire)
Trémont (Orne)
ook:
Trémont-sur-Saulx,  Meuse